Râmnic, sau Rîmnic (din limbile slave rybĭnikŭ, în trad. "heleșteu", "pescărie") se poate referi la:
 Râmnicu
Râmnicu Vâlcea, atestat ca Râmnic la 1388,
Râmnicu Sărat,
Râmnicu de Sus, Constanța,
Râmnicu de Jos, Constanța,
 Râmnicelu
Râmnicelu, Brăila,
Râmnicelu, Buzău,
 Râmnicului
Episcopia Râmnicului
 Râmniceni
Râmniceni, Vrancea
 Râmniceanca
Râmniceanca, Vrancea
 Nume de familie
Dumitru Munteanu-Râmnic

Vezi și 
 Rybnik
 Halász
 Fischer

Toponime românești